Gennes (Doubs)
 Gennes (Maine-et-Loire)